I liga czeska w rugby (2016/2017) – dwudziesta czwarta edycja drugiej klasy rozgrywkowej w rugby union w Czechach. Zawody odbywały się w dniach 28 sierpnia 2016 – 11 czerwca 2017 roku.

System rozgrywek 
Po raz kolejny system rozgrywek został całkowicie zreformowany. Czternaście uczestniczących drużyn (w tym pięć zespołów rezerw klubów z Ekstraligi) zostało podzielone na dwie geograficznie wydzielone siedmiozespołowe grupy. Rywalizowały one w pierwszej fazie systemem kołowym, po czym czołowa dwójka z każdej z grup oraz zwycięzca barażu pomiędzy zespołami z trzecich miejsc awansowali do drugiej fazy rozgrywek nazwanej Národní liga, gdzie dołączyła do nich najsłabsza drużyna fazy zasadniczej tego sezonu Ekstraligi. Stawką drugiej części sezonu, rozegranej na wiosnę systemem ligowym, były natomiast dwa miejsca premiowane awansem do najwyższej klasy rozgrywkowej. Pozostałe zespoły w drugiej części sezonu ponownie zmierzyły się w ramach dwóch geograficznie wydzielonych grup, a następnie w fazie pucharowej.

Ogłoszenie terminarza poszczególnych faz rozgrywek nastąpiło w sierpniu 2016 i styczniu 2017 roku.

Drużyny

Jesień

Skupina Čechy

Skupina Morava

Wiosna

Národní liga

1. liga 
Źródło.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Drugi poziom rozgrywek rugby w Czechach
2016 w rugby union
2017 w rugby union
2016 w Czechach
2017 w Czechach